Anastasi, diversos personatges
 Llei Anastasiana en el dret romà